Lista 327 gmin w departamencie Loara we Francji.

 (CAF) Communauté d’agglomération du Forez Sud, utworzone w 2004.
 (CAR) Communauté d’agglomération le Grand Roanne, utworzone w 2000.
 (CAS) Communauté d’agglomération de Saint-Étienne Métropole, utworzone w 2001.

Gminy we Francji